Bundestagswahlkreis 77 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Reinickendorf (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Pankow (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Neuss II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Neuss – Grevenbroich I (1972 und 1976)
 Bundestagswahlkreis Neuß – Grevenbroich I (1965 und 1969)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann (1949 bis 1961)